Personen
 Bruno Frick (1953-), Zwitsers advocaat, notaris en politicus
 Marguerite Frick-Cramer (1887-1963), Zwitserse historica en lid van het Internationaal Comité van het Rode Kruis
 Mario Frick (1974), Liechtensteinse voetballer
 Wilhelm Frick (1877-1946), Duits politicus

 Overig
 Frick (Zwitserland), een gemeente en plaats in Zwitserland
 Frick Collection, kunstverzameling